Ростислав Мстиславич
 Ростислав Мстиславич (ум. 1167) — князь Смоленский, великий князь Киевский
 Ростислав Мстиславич (ум. после 1240) — князь Смоленский, великий князь Киевский
 Ростислав Мстиславич (ум.1093) — внук Изяслава Ярославича, удельный князь туровский.